Дваєр () — англійське прізвище.

Відомі носії:

 Джеймі Дваєр (1979) — австралійський хокеїст на траві
 Дом Дваєр (1990) — футболіст США
 Конор Дваєр (1989) — плавець США
 Патрік Дваєр (1983) — хокеїст США

Англійські прізвища